Хикакал има више значења:

 Хикакал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хикакал (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику